Puderbach ist der Name folgender Ortschaften und Fließgewässer:
 Puderbach, Ortsgemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Puderbach (Bad Laasphe), Ortsteil der Stadt Bad Laasphe im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Puderbach (Lahn), Zufluss der Lahn bei Niederlaasphe (Bad Laasphe), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Puderbach ist ein in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gebräuchlicher Familienname:
 Puderbach (Familienname)